Termenul „Cizmar” se poate referi la:

 pantofar, ciubotar, (din germană: șuștăr), persoană, meșter care se ocupă cu confecționarea și repararea încălțămintei. 
 Nume de familie: Vezi:Listă de nume românești de origine maghiară

Vezi și 
 Cizmarul și zâna (Crispino e la Comare), operă bufă de Luigi Ricci și Federico Ricci pe un libret de Francesco Maria Piave
 Ucenicie

Meserii